Der Dreiband-Weltcup 1988/4 war das 4. Weltcupturnier im dritten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 2. bis zum 4. Dezember 1988 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Palma statt.

Geschichte 
Erstmals in der noch jungen Geschichte fand ein Dreiband-Weltcup Turnier in Spanien statt. Auf der balearischen Urlaubsinsel waren die Leistungen aber eher durchschnittlich. Für die Überraschung des Achtelfinales sorgte Ex-Weltmeister Avelino Rico aus Spanien. Er eliminierte den Weltranglistenzweiten Nobuaki Kobayashi glatt mit 3:0 Sätzen. Für die beste Turnierleistung sorgte Ludo Dielis im Viertelfinale. Gegen seinen Landsmann Raymond Ceulemans siegte er mit 1,709 Durchschnitt. Im Halbfinale beendete er einen Satz in zwei Aufnahmen. Nach der Anfangsserie von sieben folgten acht Punkte zum Gewinn des Satzes. Das Turnier gewann wieder der Schwede Torbjörn Blomdahl. Im Halbfinale und im Finale waren es aber knappe Siege mit 3:2 Sätzen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 
BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Jun’ichi Komori
  Nobuaki Kobayashi
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Richard Bitalis
  Rini van Bracht
  Dieter Müller
  Francis Connesson
  Allen Gilbert
  Karsten Lieberkind

Ausrichterplätze:
  Avelino Rico
  Javier Arenaza
  Miguel Llull
  Maximo Aguirre

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Raymond Ceulemans, Richard Bitalis und Nobuaki Kobayashi) waren für das Achtelfinale gesetzt.Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkte/Aufn/ED/HS

Einzelnachweise 

1988 4
Karambolageveranstaltung 1988
Billardturnier in Palma